

Тюрі () — волость у повіті Ярвамаа.
 Тюрі (Türi linn) — місто без статусу самоврядування в повіті Ярвамаа, адміністративний центр волості Тюрі.

Тюрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Тюрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор